Kirkitadse ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Isabella Kirkitadse (* 1971), deutsche Rechtsanwältin und Schauspielerin
 Sewarion Kirkitadse (* 1955), deutscher Rechtsanwalt und Schauspieler